Kristýna Plíšková era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Kateryna Kozlova ha sconfitto Vera Zvonarëva col punteggio di 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Duan Yingying (quarti di finale)
  Danka Kovinić (secondo turno)
  Zarina Diyas (semifinale)
  Chang Kai-chen (primo turno)
  Kateryna Kozlova (campionessa)

  Han Xinyun (quarti di finale)
  Yanina Wickmayer (ritirata)
  Jana Fett (secondo turno)
  Arina Rodionova (secondo turno)

Qualificate 

  Beatrice Gumulya (primo turno)
  Wang Meiling (secondo turno)

  You Xiaodi (primo turno)
  Zhang Yuxuan (primo turno)

Lucky loser 

  Hiroko Kuwata (primo turno)

  Erika Sema (primo turno)

Wildcard 

  Lu Jiajing (secondo turno)
  Yuan Yue (primo turno)

  Zhang Kailin (quarti di finale)
  Zheng Wushuang (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Dalian Open 2017
WTA Challenger Tour 2017